En Pologne, Korytowo peut désigner :

 Korytowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Korytowo, village de la voïvodie de Mazovie,

 Korytowo, village du powiat de Choszczno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Korytowo, village du powiat de Goleniów, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.